Jungni-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jungni-dong, Icheon, stadsdel i Icheon, Gyeonggi 
 Jungni-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon,